

Pessoas
Leka - uma ex-participante do programa Big Brother Brasil, em sua primeira edição.

Localidades
Leka (Etiópia)
Leka (Noruega)

Desambiguação